Hahnenmühle ist ein Ortsname:

 Hahnenmühle (Bopfingen), Ortswüstung im Stadtgebiet von Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hahnenmühle (Hohenfels), Hof im Gemeindeteil Deutwang von Hohenfels, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Hahnenmühle (Jagstzell), Wohnplatz der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hahnenmühle (Kirchendemenreuth), Einöde auf der Gemarkung Wendersreuth von Kirchendemenreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Hahnemühle
 Hahnmühle